Рыбхоз — село в Сакмарском районе Оренбургской области в составе Сакмарского сельсовета.

География 
Находится у водохранилища на реке Каргалка на расстоянии менее 4  километров по прямой на запад от районного центра села Сакмара.

Население
Постоянное население составляло 43 человека в 2002 году (русские 89%), 38 по переписи 2010 года.

Инфраструктура
База отдыха «Майорка».

Примечания 

Населённые пункты Сакмарского района